Имя Иулиан (, вариант — Юлиан) носили многие христианские святые. Римский мартиролог говорит о двадцати девяти святых, детали жизни тринадцать из которых неизвестны. В хронологическом порядке:

 Иулиан Сорский (Julien de Sora) († между 138 и 161), мученик в Соре (Sora), Италия времён Антонина; память 27 января .

 Иулиан Террачинский (Julien de Terracine) († 268 или 269), священник, и святой Кесарий (Césaire), диакон, мученики, обезглавленные в Террачине, Кампания, при Клавдии II Готском; память 7 октября.

 Иулиан Бриудский (III век), мученик в Оверни, память 28 августа .

 Иулиан Аназаврский (+ между 305 и 311), священномученик; память 16 марта.

 Иулиан из Манса (Julien du Mans), (IV век), епископ Ле-Мана; память 27 января .

  († между 303 и 305 или в 320 ?), быть может священник, и его сорок товарищей, мученики в Галатии времён Диоклетиана или Ликиния; память 12 сентября.

 , († 377), отшельник Осроэнский, Месопотамия (нынче — Ирак и Турция); память 18 октября на Востоке и 17 января на Западе .

 Иулиан (Julien d’Orta), († 391), диакон, брат святого Иулия (Jules), священника, память 31 января .

 Иулиан Толедский (642—6 марта 690), архиепископ Толедо, память — 8 марта.

 Иулиан, мученик из Кальяри, память — 7 января.

 Иулиан Гостеприимный, мученик египетский, память 8 января на Востоке и 29 января или 12 февраля на Западе .

См. также 
 Юлиан, Хулиан, Жюльен

Примечания